Kreisgeschwindigkeit steht für:

 Drehgeschwindigkeit, siehe Winkelgeschwindigkeit
 Fluchtgeschwindigkeit eines Körpers im niedrigen Orbit, siehe Fluchtgeschwindigkeit (Raumfahrt) #Kreisbahngeschwindigkeit